Реальные парни:

 Реальные парни () — сериал, транслировавшийся в 2010—2011 годах.
 Реальные парни () — фильм 2012 года.